Gladio kan zijn:

 een geheime stay behind organisatie in Navo-landen; zie Operatie Gladio
 een Delftse jongerenvereniging; zie Gladio (vereniging)
 een burgerinitiatief op politiek gebied in Arnhem; zie Gladio (burgerinitiatief)